Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü – società polisportiva turca
 Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü – sezione di pallavolo femminile della polisportiva turca
 Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü – sezione di pallavolo maschile della polisportiva turca